

Лична карта турнира 

13° европски тимски шаховски шампионат

Турнирска табела

Појединачни резултати 
 : Svidler 5/8, Bareev 4/7, Grischuk 4,5/7, Morozevich 5/7, Khalifman 4/7
 : Gelfand 5,5/9, Smirin 5/8, Sutovsky 5/7, Avrukh 4,5/7, Roiz 2,5/5
 : Azmaiparashvili 3,5/6, Jobava 3,5/8, Mchedlishvili 3/6, Kacheishvili 6,5/8, Gagunashvili 5,5/8
 : Beliavsky 5/9, Mikhalchishin 3/6, Pavasovic 5/7, Sermek 4,5/9, Borisek 3/5
 : Ponomariov 5,5/8, Moiseenko 5/8, Baklan 5/7, Eljanov 5,5/8, Efimenko 2/4
 : Hracek 3,5/7, Navara 6/9, Babula 6/8, Stocek 4,5/8, Jirovsky 2,5/4
 : Shirov 5,5/9, Vallejo 6/9, Illescas 6/9, Romero 0/3, San Segundo 3,5/6
 : Aleksandrov 4,5/8, Fedorov 5/8, Azarov 3,5/7, Kovalev 6/9, Kupreichik 2/4
 : Macieja 5/8, Markowski 2/6, Krasenkov 3,5/7, Kempinski 4,5/7, Socko 5,5/8
 : Lautier 4,5/8, Fressinet 3/7, Bauer 3,5/7, Sokolov 3,5/7, Degraeve 5,5/7
 : Graf 2/7, Lutz 2/7, Dautov 5/8, Luther 5,5/8, Gustafsson 3,5/6
 : Georgiev Kir. 5,5/8, Georgiev Vl. 3,5/9, Mitkov 4,5/8, Nedev 5,5/7, Stanojoski 2,5/4
 : Van Wely 3,5/9, Tiviakov 4,5/8, Van Den Doel 2,5/6, Njiboer 5/9, Van Der Wiel 2,5/4
 : Agrest 4,5/8, Hector 4,5/8, Hellsten 3,5/7, Barkhagen 2,5/6, Brynell 4,5/7
 : Atalik 4/9, Kurajica 5/9, Dizdarevic 6/9, Bistric 4,5/9
 : Radjabov 5,5/9, Mamedyarov 6/9, Guseinov 4,5/9, Ibrahimov 3/9
 : Speelman 5/9, Lalic 5/9, Flear 4/9, Wells 1/3, Levitt 4/6
 : Papaioannou 4,5/8, Halkias 2,5/6, Vouldis 4,5/9, Banikas 3,5/7, Nikolaidis 3,5/6
 : Delchev 5,5/9, Spasov 3,5/7, Chaltabashev 2,5/6, Cheparinov 3,5/8, Radulski 3,5/6
 : Acs 4,5/9, Berkes 3,5/8, Varga 4,5/6, Ruck 2/6, Gyimesi 3,5/7
 : Nyback 5/8, Kallio 4,5/9, Karttunen 4/8, Sammalvuo 1,5/5, Maki-Uuro 2,5/6
 : Дамљановић 4/9, Pavlovic M. 3,5/9, Ivanisevic 2,5/7, Perunovic 5,5/8, Sedlak 1/3
 : Godena 3,5/8, Arlandi 2/7, Belotti 2,5/6 (1 persa a forfait), D'Amore 4/7, Borgo 4,5/8
 : Корчној 3/8, Pelletier 3/8, Jenni 3/7, Gallagher 5/8, Landenbergue 2/5
 : Van Der Stricht 0,5/6, Cekro 3,5/6, Van Beers 4/8, Claesen 2,5/6, Dutreeuw 4/6
 : Thorhallsson 3,5/7, Gunnarsson 2/7, Kristjansson 3,5/7, Thorfinsson Bra. 2,5/7, Thorfinsson Bj. 1,5/4
 : Кожул 6/9, Cvitan 5,5/9, Zelcic 3/8, Stevic 3,5/7, Sulava 0/3
  „Б": Genov 5/9, Petrov 1,5/6, Vasilev 4,5/9, Rusev 3/6, Iotov 4/6
 : David 6/8, Bakalarz 3,5/8, Wagener 1/6, Weber 2,5/6, Gengler 1,5/4
 : Shaw 3/8, Mannion 3,5/6, Muir 4,5/7 (1 punto a forfait), Upton 1,5/5, Berry 1,5/6
 : Kulaots 3/8, Kanep 3,5/8, Seeman 2/7, Sepp 5,5/9, Lauk 1,5/4
 : Kelly 4,5/8, Collins 4/8, McMahon 3,5/8, Fox 1,5/8
 : Kveinys 4/8, Sakalauskas 4,5/8, Butnorius 3/8, Zapolskis 1,5/8
 : Haznedaroglu 2/8, Atakisi 3/8, Erdogdu M. 3,5/8, Kilicaslan 1/3, Bayram 2/5
 : Balinov 0/2, Volkmann 5/9, Neubauer 3,5/9, Weiss C. 2,5/7, Schroll 4,5/9
 : Kotronias 3,5/7, Antoniou 1,5/6, Theocharides 2/7, Papatryfonos 1/6, Klerides 2/6
 : Zeidler 0,5/7, Spice 0,5/7, Kett 2,5/7, Trevelyan 1/6, Gandy 1/5

Спољашње везе 
 Све о турниру

Европски тимски шампионати
Шах у 2003.